

Geografia
Benet – comune della Vandea (Paesi della Loira, Francia)

Onomastica
Benet – forma catalana del nome proprio di persona Benedetto

Persone
Eric Benét – cantante statunitense
Jordi Benet – calciatore andorrano
Romano Benet – alpinista italiano
Sula Benet – antropologa polacca

Pagine correlate
Bennet